Als Weltmeisterschaft 1914 oder WM 1914 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1914 stattgefunden haben:

 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1914
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1914

Sportveranstaltung 1914
Weltmeisterschaften nach Jahr